Källarholmen eller Källareholmen kan syfta på:

 Källarholmen i Sunnerå – borgruin () och halvö i Ryssbysjön, Ljungby kommun i Småland.
 Källarholmen i Lyckefjärden – borgruin () och två öar (Stora och Lilla Källarholmen) i Lyckebyfjärden på byn Hammarglos ägor, Mönsterås kommun i Småland.
 Källareholmen, Agunnaryd – borgruin () och halvö, belägen i Möckeln i Ljungby kommun i Småland.
 Källarholmen, Västerviks kommun – fornlämningar () och halvö i sjön Maren i Småland.
 Källarholmen, Blekinge – ö i Karlshamns kommun.
 Källareholmen – ö i Tanums kommun i Bohuslän.